Luis Mena – politico nicaraguense
Luis Arturo Mena – calciatore cileno
Luis Hernando Mena – calciatore colombiano